Cardona – miasto w północno-wschodniej Hiszpanii
 Cardona – miasto w Urugwaju

Osoby o tym nazwisku:
 José Cardona – honduraski piłkarz 
 Manolo Cardona – kolumbijski aktor
 Maikel Cardona – kubański siatkarz